

Toponymie

 Voïvodie de Mazovie
 Kozły, village du powiat de Wołomin.

Voïvodie de Lublin
 Kozły est un  village de la voïvodie de Lublin.

Voïvodie de Grande-Pologne
 Kozły est un  village de la voïvodie de Grande-Pologne.

Voïvodie de Podlachie
 Kozły, village du powiat de Białystok.
 Kozły, village du powiat de Bielsk Podlaski.